Astra poate fi:

 Astra, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român
 Astra Română, rafinărie de petrol din Ploiești
 Fabrica de avioane ASTRA, fabrică de avioane din Arad, România
 Astra Vagoane Arad, companie producătoare de vagoane de marfă din România
 Astra Vagoane Călători Arad, companie producătoare de vagoane de călători din România
 Astra Asigurări, companie  de asigurări din România
 Stadionul Astra, stadion din Ploiești
 FC Astra Ploiești, club de fotbal din România
 Astra (cartier), cartier în municipiul Brașov
 Festivalul Astra Film
 Muzeul Astra din Sibiu
 Muzeul Civilizației Transilvane „ASTRA” din Sibiu
 Muzeul Civilizației Populare Tradiționale „ASTRA” din Sibiu
 Opel Astra, automobil aflat în producție din 1991